Baksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Baksjön, Värmland, sjö i Storfors kommun,  (28,5 ha)
Norra Baksjön, sjö i Arvika kommun,  (1,17 km²)
Södra Baksjön, sjö i Arvika kommun,  (38,6 ha)
Baksjön (Bodsjö socken, Jämtland, 695661-147010), sjö i Bräcke kommun,  (13,9 ha)
Baksjön (Bodsjö socken, Jämtland, 697833-145192), sjö i Bräcke kommun,  (29,2 ha)
Baksjön (Frostvikens socken, Jämtland, 714513-144259), sjö i Strömsunds kommun,  (38,5 ha)
Baksjön (Frostvikens socken, Jämtland, 717366-147154), sjö i Strömsunds kommun,  (46,3 ha)
Baksjön (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun och Bräcke kommun,  (85,7 ha)
Baksjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun och Östersunds kommun,  (1,04 km²)
Baksjön (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (1,23 km²)
Baksjön (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (92,9 ha)
Baksjön (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (66 ha)
Baksjön (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (36,8 ha)
Stor-Baksjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (3,74 km²)
Baksjön (Helgums socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (27 ha)
Baksjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (14,4 ha)
Baksjön (Dorotea socken, Lappland, 713136-153667), sjö i Dorotea kommun,  (19 ha)
Baksjön (Dorotea socken, Lappland, 719082-148245), sjö i Dorotea kommun,  (4,3 ha)
Baksjön (Fredrika socken, Lappland, 712060-162634), sjö i Åsele kommun,  (32,3 ha)
Baksjön (Fredrika socken, Lappland, 712262-161848), sjö i Åsele kommun,  (35,8 ha)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715111-156225), sjö i Vilhelmina kommun,  (56,5 ha)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716075-157105), sjö i Vilhelmina kommun,  (30,4 ha)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716887-154199), sjö i Vilhelmina kommun,  (2,98 km²)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717599-157790), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,99 km²)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720300-148840), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,51 ha)
Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland, 722692-151363), sjö i Vilhelmina kommun,  (89,6 ha)
Baksjön (Åsele socken, Lappland, 711297-156729), sjö i Åsele kommun,  (2,06 km²)
Baksjön (Åsele socken, Lappland, 712428-160311), sjö i Åsele kommun,  (7,2 ha)
Baksjön (Åsele socken, Lappland, 712535-159793), sjö i Åsele kommun,  (24,2 ha)
Baksjön (Åsele socken, Lappland, 712581-154895), sjö i Åsele kommun,  (49,1 ha)
Baksjön (Åsele socken, Lappland, 712969-159522), sjö i Åsele kommun,  (14 ha)
Lill-Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (10 ha)
Lill-Baksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (10,7 ha)
Stor-Baksjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (30,7 ha)
Stor-Baksjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (63,3 ha)

Naturreservat
 Baksjön (naturreservat) – ett naturreservat i Storfors kommun

Se även
Baktjärn
Takajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn